Асегуа:

 Асегуа — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Асегуа — город на северо-востоке Уругвая, в департаменте Серро-Ларго.